Novak Djokovic era il detentore del titolo ma si è ritirato durante l'incontro di quarto turno contro Stan Wawrinka sul punteggio di 4-6, 5-7, 1-2.

In finale Rafael Nadal ha battuto Daniil Medvedev con il punteggio di 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Novak Đoković (quarto turno, ritirato)
 Rafael Nadal (campione)
 Roger Federer (quarti di finale)
 Dominic Thiem (primo turno)
 Daniil Medvedev (finale)
 Alexander Zverev (quarto turno)
 Kei Nishikori (terzo turno)
 Stefanos Tsitsipas (primo turno)
 Karen Chačanov (primo turno)
 Roberto Bautista Agut (primo turno)
 Fabio Fognini (primo turno)
 Borna Ćorić (secondo turno, ritirato)
 Gaël Monfils (quarti di finale)
 John Isner (terzo turno)
 David Goffin (quarto turno)
 Kevin Anderson (ritirato)

 Nikoloz Basilashvili (terzo turno)
 Félix Auger-Aliassime (primo turno)
 Guido Pella (primo turno)
 Diego Schwartzman (quarti di finale)
 Milos Raonic (ritirato)
 Marin Čilić (quarto turno)
 Stan Wawrinka (quarti di finale)
 Matteo Berrettini (semifinale)
 Lucas Pouille (secondo turno)
 Taylor Fritz (primo turno)
 Dušan Lajović (secondo turno) 
 Nick Kyrgios (terzo turno)
 Benoît Paire (secondo turno)
 Kyle Edmund (primo turno)
 Christian Garín (secondo turno)
 Fernando Verdasco (secondo turno)

Qualificati 

  Grégoire Barrère (secondo turno)
  Elliot Benchetrit (primo turno)
  Jenson Brooksby (secondo turno)
  Chung Hyeon (terzo turno)
  Evgenij Donskoj (primo turno)
  Guillermo García López (primo turno)
  Jahor Herasimaŭ (secondo turno)
  Santiago Giraldo (primo turno)

  Tobias Kamke (primo turno)
  Dominik Koepfer (quarto turno)
  Kwon Soon-woo (primo turno, ritirato)
  Il'ja Ivaška (primo turno)
  Sumit Nagal (primo turno)
  Jannik Sinner (primo turno)
  Marco Trungelliti (primo turno, ritirato)
  Jiří Veselý (primo turno)

Lucky loser 

  Paolo Lorenzi (terzo turno)

  Kamil Majchrzak (terzo turno)

Wildcard 

  Ernesto Escobedo (primo turno)
  Christopher Eubanks (primo turno)
  Bjorn Fratangelo (primo turno)
  Marcos Giron (primo turno)

  Antoine Hoang (secondo turno)
  Thanasi Kokkinakis (secondo turno, ritirato)
  Jack Sock (primo turno)
  Zachary Svajda (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

US Open 2019